John Peers och Filip Polášek besegrade Simone Bolelli och Fabio Fognini i finalen med 7–5, 7–5 och vann herrdubbeln vid Sydney International 2022.

Jamie Murray och Bruno Soares var regerande mästare från när herrdubbeln senast hölls 2019, men de förlorade mot Bolelli och Fognini i den andra omgången.

Seedning
Samtliga seedade började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
 Lottning

Noter

2022 – Herrdubbel
Sydney International 2022 – Dubbel